Albert Bastardas i Sampere (Barcelona 1871 - 1944) advocat i polític català
 Albert Bastardas i Boada (Vilafranca del Penedès, 1951), lingüista
 Albert Bastardes i Porcel (amb grafia catalanitzada del cognom), arquitecte i dissenyador